Aleja Niepodległości:
 Aleja Niepodległości w Choroszczy
 Aleja Niepodległości w Częstochowie
 Aleja Niepodległości w Katowicach
 Aleja Niepodległości w Olsztynie
 Aleja Niepodległości w Poznaniu
 Aleja Niepodległości w Sopocie
 Aleja Niepodległości w Tychach
 Aleja Niepodległości w Szczecinie
 Aleja Niepodległości w Warszawie

Zobacz też 
 Ulica Niepodległości w Iławie
 Plac Niepodległości

Niepodległości